La Ligue des champions 1998-1999 fut la  de la Ligue des champions, compétition de handball qui met aux prises les meilleures équipes européennes.

Phase finale

Voir aussi 
 Coupe EHF 1998-1999
 Coupe des Coupes 1998-1999
 Coupe des Villes 1998-1999
 Ligue des champions masculine 1998-1999

Références 

Ligue des champions féminine de l'EHF
Handball en 1998
Handball en 1999
Handball F1